Kåfjord (fjord in Finnmark), een fjord in de provincie Finnmark in het noordoosten van Noorwegen
 Kåfjord (fjord in Troms), een fjord in de provincie Troms in het noordoosten van Noorwegen
 Kåfjord (gemeente), een gemeente in de Noorse provincie Troms of Finnmark
 Kåfjord (plaats), dorp in Finnmark